Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2022 des Damentennis. Insgesamt nehmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 13. und 14. August 2022 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Cincinnati